Fraate I – re dei Parti dal 176 al 171 a.C.
 Fraate II – re dei Parti dal 138 al 128 a.C.
 Fraate III – re dei Parti dal 70 al 57 a.C.
 Fraate IV – re dei Parti dal 37 al 2 a.C.
 Fraate V – re dei Parti dal 2 a.C. al 4 d.C.